All in One Voice () — двенадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный 28 декабря в 1998 года на лейбле East West Records.

Альбом остается наименее коммерчески успешным в карьере певицы из-за отсутствия поддержки, а вскоре и банкротства лейбла. В поддержку альбома было выпущено два сингла: «He’s the King», который смог попасть только в немецкий чарт на девяносто пятую позицию, и «Heaven», с которым певица участвовала в конкурсе Melodifestivalen; третьим синглом должна была стать песня «Soon Will Be Too Late», однако из-за низких продаж пластинки выпуск не состоялся.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы East West Records
Альбомы на английском языке